Van Halen steht für:

 Van Halen, US-amerikanische Band
 Van Halen (Album), Album der Band Van Halen (1978)
 Van Halen II, Album der Band Van Halen (1979)
 Van Halen III, Album der Band Van Halen (1998)

Van Halen ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Van Halen (* 1953), US-amerikanischer Schlagzeuger und Perkussionist
 Eddie Van Halen (1955–2020), US-amerikanischer Gitarrist, Bruder von Alex Van Halen
 Hermannus van Halen (1633–1701), niederländischer Theologe
 Juan Van Halen (1790–1864), spanischer General
 Theodorus Josephus van Halen (1803–1860), niederländischer Mediziner
 Wolfgang Van Halen (* 1991), US-amerikanischer Bassist